U 96 bezeichnet:
 U 96 (Kriegsmarine), U-Boot der deutschen Kriegsmarine; Vorlage für den Film Das Boot
 SM U 96, U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine
 U 96 (Musikprojekt), deutsches Musikprojekt

Siehe auch:
 Das Boot, Begriffsklärung

U96